Flare (engl. für flackern) steht für:
 Flare (akrobatische Bewegung), Bewegung beim Breakdance oder Turnen
 starke Sonneneruption in der Chromosphäre, siehe auch UV-Ceti-Stern
 Ausschweben, Flugmanöver bei der Landung von Luftfahrzeugen
 Iridium-Flare, helle Leuchterscheinung am Himmel
 Lens Flare, Linsenreflexion bei Kameraobjektiven
 Scratchen#Flare, Musikjargon für eine Form der Scratch-Technik
 Täuschkörper, Ablenksystem gegen Lenkwaffen

Siehe auch:
 Flair